Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft
het muziekgenre intelligent dance music
de HBO-opleiding Informatiedienstverlening en -Management
een uitbreiding op het TTL lichtmeetsysteem bij analoge fotocamera's, bekend als: Integrated Direct Metering, waarbij het gereflecteerde licht vanaf het filmvlak gemeten wordt.
Identity Management, het proces dat is gericht op het administreren van gebruikers van IT systemen en informatiesystemen.